Новосе́лівка — село в Україні, у Зачепилівському районі Харківської області. Населення становить 701 осіб. Орган місцевого самоврядування — Чернещинська сільська рада.

Після ліквідації Зачепилівського району 19 липня 2020 року село увійшло до Красноградського району. Відстань до райцентру становить 12 км і проходить автошляхом місцевого значення.

Географія 
Село Новоселівка знаходиться на лівому березі річки Орчик, вище за течією примикає до села Климівка (Полтавська область), нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Романівка, на протилежному березі — село Чернещина.

Історія 
 1820 — дата заснування.

Населення 
Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення села становила 680 осіб, з яких 281 чоловік та 399 жінок.

За переписом населення України 2001 року в селі мешкало 677 осіб.

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Економіка 
 Молочно-товарна і птахj-товарна ферми.
 Парники.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Новоселівка

Села Харківської області
Населені пункти Красноградського району